Министерство транспорта и связи — министерство, объединяющее функции министерства транспорта и министерства связи. Может относиться к государству или его региону. Существуют следующие министерства транспорта и связи:

 Министерство транспорта и связи Украины
 Министерство транспорта и связи Финляндии
 Министерство транспорта и связи Норвегии
 Министерство транспорта и связи Литвы
 Министерство транспорта и связи Перу
 Министерство транспорта и связи Эфиопии
 Министерство транспорта и связи Турции
 Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
 и др.